USS United States puede referirse a cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, llamados así en honor al país:

 El , una fragata construida en 1797. Participó en combate durante la guerra de 1812, y que posteriormente fue formalmente dada de baja en Norfolk cuando fue dada de alta por la armada de los Estados Confederados de América durante la Guerra de Secesión, convirtiéndose desde ese momento en el CSS ("Confederate States" Ship) United States".
 El , un crucero de batalla comenzado a construir en 1920. Debería haber sido un crucero de batalla de la clase Lexington, pero fue cancelado y desguazado cuando las obras se encontraban al 12.1 % debido a las cláusulas del Tratado Naval de Washington.
 El , un portaaviones comenzado a construir en 1959.
 El , un portaaviones, denominado USS United States durante parte de su construcción (1993-1995).

Además, puede referirse a:

SS United States, uno de los cruceros transatlánticos más veloces (1952).

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos